Carlos Garcia (1896-1971), 8e president van de Filipijnen (1957-1961)
 Carlos Garcia (gymnast) (1942), Cubaans turner
 Carlos García Mijares (1971), Venezolaans voetballer
 Carlos García Quesada (1978), Spaans wielrenner
 Carlos Andrés García (1979), Uruguayaans voetballer
 Carlos Alberto García (1980), Ecuadoraans voetballer
 Carlos García Badías (1984), Spaans voetballer
 Carlos García González (1964), Uruguayaans wielrenner
 Carlos García (atleet) (1975), Spaans renner, specialisme 5000m
 Carlos Matias García (1985), Argentijns voetballer
 Carlos García Donoso (1989), Boliviaans voetballer
 Carlos García Ambrosiani (1993), Zweeds voetballer